Сокращение МРК (кириллицей) может означать:
 Малый ракетный корабль — класс ракетных кораблей в советской военно-морской классификации.
 Международное радио Китая —  китайская международная государственная радиокомпания и входящая в неё радиостанция.
 Межрегиональные компании связи — бывшие российские компании межрегиональной телефонной связи; весной 2011 года присоединены к компании «Ростелеком».
 Минский радиотехнический колледж — образовательное учреждение в Минске, столице Белоруссии; филиал .

См. также 
  (латиницей)